Трещёв — русская фамилия. Женская форма Трещёва.

Известные носители

Трещёв 
 Трещёв, Александр Николаевич (род. 1937) — советский фигурист, чемпион СССР 1963 года, серебряный призёр чемпионатов СССР в танцах на льду.
 Трещёв, Григорий Дмитриевич (1890—1979) — советский педагог, организатор профессионального образования, почётный гражданин Новомосковска.
 Трещёв, Дмитрий Валерьевич (род. 1964) — советский и российский учёный, математик и механик.
 Трещёв, Константин Михайлович (1922—2015) — советский офицер, военный лётчик-истребитель, Герой Советского Союза (1944).
 Трещёв, Сергей Евгеньевич (род. 1958) — российский космонавт, Герой Российской Федерации (2004).
 Трещёв, Фёдор Иванович (1921—2006) — советский машиностроитель, Герой Социалистического Труда (1981).



См. также 
 Трещёвка
 Большая Трещевка
 Малая Трещевка